Donetsk pot referir-se a:

 Donetsk, província de Donetsk, Ucraïna; una ciutat de l'est d'Ucraïna
 Província de Donetsk, Ucraïna; una divisió primària subnacional d'Ucraïna
 República Popular de Donetsk, una regió rebel a l'est d'Ucraïna i autoproclamada com a país
 República de Donetsk (organització), una organització política amb seu a Donetsk, Ucraïna
 Donetsk - Krivoi Rog, un dels efímers estats sorgits de la descomposició de l'imperi rus el 1917
 Conca del Donets (Donbàs), una regió geogràfica de l'est d'Ucraïna
 Donetsk (Rússia), una ciutat de la província de Rostov, Rússia
 Altiplà de Donets, un conjunt de turons i d'altiplans de l'est d'Ucraïna i de la província russa de Rostov
 BC Donetsk, un equip de bàsquet amb seu a la ciutat de Donetsk, Ucraïna
 FC Xakhtar Donetsk, un club de futbol professional ucraïnès.
 Aeroport Internacional de Donetsk, un aeroport al servei de la ciutat de Donetsk, Ucraïna